Лепешко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лепешко, Евфимий Игнатьевич (1867—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Гродненской губернии.
 Лепешко, Надежда Михайловна (в девичестве По́пок; род. 1989) — белорусская гребчиха-байдарочница, выступает за сборную Белоруссии с 2010 года. См. также 
 Лепёшка (значения)
 Лепешки